Pan poate să aibă una din următoarele semnificații:

 Pan, element de compunere care înseamnă tot, întreg (ex: Pan-satelit, Pan-european, Pan-islamism, Pan-slavism, Culorile pan-slave, Culorile pan-arabe, Culorile pan-africane);
 Pan (titlu), titlu nobiliar polonez; titlu dat unor membri în Sfatul domnesc din Moldova; 
 Pan (gen), un gen de maimuțe compus din cimpanzei comuni și bonobo
 Pan ku, zeul primordial, creatorul lumii (în mitologia chineză); 
 Pan (zeu), zeu din mitologia greacă, fiu al lui Hermes și al Dryopei, protector al turmelor și al păstorilor;
 Pan (satelit), satelit natural al planetei Saturn;
 Pan (asteroid), asteroidul "4450 Pan";
 Pan (crater), crater de pe Amalthea (satelit al planetei Jupiter);
 Pan (Grecia), oraș în Grecia
 Pan Am, companie aeriană americană
 PAN (acronim), acronim pentru Panama;
 PAN (rețea), (personal area network) rețea de date personală, de obicei fără fir (alături de LAN, MAN, WAN); 
 PAN (poziție), acronim pentru poziție anatomică normală;
 Tai-Pan, roman al lui James Clavell (apărut în 1966)
 Pan Group, companie de panificație din România
 Racova Com Agro Pan Vaslui, grup de companii alimentare și agricole din România